Kirchberg může být:

 Kirchberg (Bavorsko) – obec  v německé spolkové zemi Bavorsko
 Kirchberg (Bern) – obec ve švýcarském kantonu Bern
 Kirchberg (Haut-Rhin) – obec ve francouzském departementu Haut-Rhin
 Kirchberg (Hunsrück) – město  v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Kirchberg (Lucemburk) – část lucemburského města Lucemburk
 Kirchberg (Sasko) – město  v německé spolkové zemi Sasko
 Kirchberg (Sankt Gallen) – obec ve švýcarském kantonu Sankt Gallen
 Kirchberg am Wagram – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Kirchberg am Walde – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Kirchberg am Wechsel – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Kirchberg an der Pielach – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Kirchberg an der Iller – obec  v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Kirchberg an der Jagst – město  v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Kirchberg an der Murr – obec  v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Kirchberg an der Raab – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Kirchberg bei Mattighofen – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Kirchberg im Wald – obec  v německé spolkové zemi Bavorsko
 Kirchberg in Tirol – obec v rakouské spolkové zemi Tyrolsko
 Kirchberg ob der Donau – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Kirchberg-Thening – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Kirchberg – dřívější název vesnice Kostelní, části města Kraslice v okrese Sokolov